Авиационные происшествия и инциденты, включая угоны, произошедшие с воздушными судами Министерства гражданской авиации СССР (Аэрофлот) в 1977 году.

В этом году крупнейшая катастрофа с воздушными судами предприятия «Аэрофлот» произошла 13 января близ Алма-Аты, когда самолёт Ту-104А при заходе на посадку потерял управление из-за пожара двигателя и врезался в землю, при этом погибли 90 человек .

Список 
Отмечены происшествия и инциденты, когда воздушное судно было восстановлено.

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 
 
 

1977
Авиационные происшествия 1977 года